

Presentación previa 
Robin Haase fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Thiago Monteiro derrotó en la final a Carlos Berlocq.

Cabezas de serie 

  Lukáš Rosol (Cuartos de final)
  Diego Schwartzman (Baja)
  Rogério Dutra Silva (Cuartos de final)
  Stéphane Robert (Primera ronda)

<ol start=5>
  Mischa Zverev ''(Segunda ronda)
  Elias Ymer ''(Semifinales)
  Daniel Brands ''(Primera ronda)
  Máximo González ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Aix-en-Provence 2016